Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 1998 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

Assente
 Christian Vinck (Qualificato)
 Alex Rădulescu (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (ultimo turno)

 Gabriel Trifu (Qualificato)
 Fernon Wibier (primo turno)
 Karsten Braasch (secondo turno)
 Raemon Sluiter (Qualificato)

Qualificati 

 Raemon Sluiter
 Christian Vinck

 Gabriel Trifu
 Franz Stauder

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1998
ATP Tour 1998